Santiuste de San Juan Bautista kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiuste de San Juan Bautista (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Santiuste de San Juan Bautista (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar